Julius Jindřich Sasko-Lauenburský (německy Julius Heinrich von Sachsen-Lauenburg, 9. dubna 1586, Wolfenbüttel – 20. listopadu 1665, Praha) byl vévoda sasko-lauenburský, císařský vojevůdce, Askánec, vlastník řady panství včetně panství Zákupy.

Začátky v severních Čechách 
Do severních Čech se vévoda dostal roku 1617 před třicetiletou válkou. Získal zde některá panství (Ostrov, Kácov, Horní Police, Buštěhrad a další). Byl stoupencem Valdštejnovým, velel dvěma jeho plukům. Při tažení do Chebu byl zajat, byl vyšetřován v Českých Budějovicích, císařem Ferdinandem III. byl odsouzen k smrti, ale později dostal milost. V Ostrově si nechal vybudovat rodovou Sasko-lauenburskou pohřební kapli, kde byl i pohřben.

Zákupský pán 
Vyženil zákupské panství sňatkem s Annou Magdalénou rozenou z Lobkovic, vdovou po Zbyňku Novohradském z Kolovrat v roce 1632. V době jeho panování čelil několikrát plenění saských (1634) a švédských (1639) vojsk, roku 1658 povstání sedláků, nechal definitivně zrušit u zámku kostel svaté Marie. V roce 1656 zdědil Sasko-lauenburské vévodství. Po jeho smrti v roce 1665 se majitelem celého zákupského panství stal jeho syn Julius František Sasko-Lauenburský, který zde žil a podržel si je 24 roků. Byl pochován v kapli svaté Anny v Ostrově.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Na webu Kácova
 Web Gymnázia Ostrov
 Web Ploskovic

Askánci
Lidé ze Zákup
Muži
Narození v roce 1586
Úmrtí v roce 1665
Úmrtí v Praze
Narození ve Wolfenbüttelu